Кристиан де Хесус Линнане Бермудес Гутьеррес (; род. 26 апреля 1987, Несауалькойотль, Мехико) — мексиканский футболист, атакующий полузащитник клуба «Кафеталерос де Тапачула». Выступал в сборной Мексики. За маленький рост получил прозвище Хоббит.

Карьера

В клубах 
Бермудес — воспитанник «Атланте», играл за эту команду на позициях нападающего и полузащитника. За это время стал победителем Апертуры 2007 и Лиги чемпионов КОНКАКАФ 2008/09, причём в первой финальной игре международного турнира он забил гол соотечественникам из «Крус Асуля». участвовал в клубном чемпионате мира 2009 года, где команда заняла четвёртое место, а сам Кристиан отметился голом в четвертьфинальной встрече с «Окленд Сити».

Перед Клаусурой 2012 перешёл в «Америку».

В сборной 
Бермудес выступал в составе молодёжной сборной Мексики на чемпионате мира 2007 года в Канаде, где он, сыграв в трёх из четырёх игр своей команды, дошёл до четвертьфинала и поразил ворота сборной Новой Зеландии в матче группового этапа.

В составе первой сборной Мексики Кристиан дебютировал 16 апреля 2008 года в товарищеской игре со сборной Китая. Первым крупным турниром в составе сборной для него стал Золотой кубок КОНКАКАФ 2011 года в США, где он не провёл ни одного матча и по ходу турнира был дисквалифицирован за применение запрещённого кленбутерола, попавшего в организмы пяти мексиканских футболистов вместе с некачественным мясом, однако через месяц их оправдали и сняли наказание.

Достижения 
Как игрока национальных сборных Мексики:
 Золотой кубок КОНКАКАФ:
 Участник: 2011 (дисквалифицирован)
 Чемпионат мира (юноши до 20 лет):
 Четвертьфиналист: 2007
Как игрока «Атланте»:
 Лига чемпионов КОНКАКАФ:
 Победитель: 2008/09
 Чемпионат Мексики:
 Чемпион: 2007 (Апертура)
Как игрока «Америки» (Мехико):
 Чемпионат Мексики:
 Чемпион: 2013 (Клаусура)
 Финалист: 2013 (Апертура)
Как игрока «Пуэблы»:
 Суперкубок Мексики:
 Победитель: 2015

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Medio Tiempo
 
 
 
 

Родившиеся в штате Мехико
Футболисты Мексики
Игроки сборной Мексики по футболу
Игроки ФК «Атланте»
Игроки ФК «Америка» Мехико
Игроки ФК «Керетаро»
Игроки ФК «Чьяпас»
Игроки ФК «Пуэбла»
Игроки ФК «Кафеталерос де Чьяпас»